Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale David Škoch e Fernon Wibier 6-0, 6-4.

Teste di serie

 Sander Groen /  Sasa Hirszon (primo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Daniel Orsanic (Campioni)

 Mathias Huning /  Aleksandar Kitinov (primo turno)
 Ģirts Dzelde /  Oleg Ogorodov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1997